D11, een hunebed nabij Anloo.
D11, een autosnelweg in Tsjechië.